Nazwy geograficzne
 Elton – jezioro w Rosji
 Elton – miejscowość w USA, w stanie Luizjana, w parafii Jefferson Davis

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Elton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Elton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Elton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Elton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Elton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Elton – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Elton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)

 Osoby o nazwisku Elton
 Ben Elton (ur. 1959) – niemiecki komik, pisarz i reżyser
 Charles Sutherland Elton (1900–1991) – angielski zoolog i ekolog

 Osoby o imieniu lub przydomku Elton
 Elton Brandão (ur. 1985) – właśc. Elton Rodrigues Brandão – piłkarz brazylijski
 Elton John – brytyjski piosenkarz i kompozytor
 Elton John – trynidadzki piłkarz
 Élton Aparecido de Souza (ur. 1985) – piłkarz brazylijski o przydomku Elton